Патрикеевы — известный в XV—XVI веках княжеский род, самый старший из Гедиминовичей. Ведёт своё начало от Патрикея, князя Корецкого, Хотимского, Стародубского (от Ольгерда), Карачаевского, Волынского и Звенигородского; одного из сыновей литовского князя Наримунта и внука Гедимина. Виднейшим представителем рода был вождь нестяжателей, Вассиан Патрикеев (Косой). Князья Патрикеевы положили начало княжеским родам Хованских, Булгаковых, Голицыных, Щенятевых, Куракиных.

Представители рода 

 Патрикей Наримунтович — внук Гедимина, князь новгородский
 Фёдор Патрикеевич (ум. 1426) — князь псковский, от него произошли князья Хованские
 Александр Патрикеевич (ум. 1402) — князь Стародубский и Корецкий, родоначальник князей Корецких
 Юрий Патрикеевич (ум. после 1439) — московский боярин, женат на Анне, дочери великого князя московского Дмитрия Донского
 Патрикеев Иван Юрьевич «Гвоздь» (ум. 1499) — главный московский воевода и боярин
 Патрикеев Михаил Иванович Колышка (ум. 1495) — воевода.
 Патрикеев Василий Иванович Косой (ум. ок. 1531) — воевода и боярин, в 1499 году пострижен в монахи.
  Патрикеев Иван Иванович Мунында (ум. после 1499) — в 1499 году пострижен в монахи.
 Патрикеев Василий Юрьевич — отец Ивана Булгака и Даниила Щени
 Булгак-Патрикеев Иван Васильевич (ум. 1498) — боярин и воевода, родоначальник князей Булгаковых (Голицыных и Куракиных)
 Щеня-Патрикеев Даниил Васильевич (ум. 1519) — боярин и воевода, родоначальник князей Щенятевых

Ссылки 
 Родословие князей Патрикеевых
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Патрикеевы. стр. 28-30.
 Серпуховские документы из дела Патрикеева. Русский дипломатарий. Вып. 7. М. Древнехранилище. 2001 г.

 
Статьи о дворянских родах без изображения герба